V (minissérie de 1983), minissérie de ficção científica exibida em duas partes
 V - The Final Battle, minissérie de ficção científica de 1984, continuação da minissérie de 1983
 V (série de 1984), continuação das minisséries V e V: The Final Battle, de 1983
 V (série de 2009), remake da minissérie de 1983

Desambiguações de televisão